Lewis H. Mills House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewis H. Mills House (2039 NW Irving St., Portland, Oregon), ID-Nr. 82003745
 Lewis H. Mills House (1350 S.W. Military Rd., Portland, Oregon), ID-Nr. 97000135